Маэл Кобо (Маэл Коба; ) — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Маэл Кобо мак Аэдо — король Кенел Конайлл (604—615) и верховный король Ирландии (612—615)
 Маэл Кобо мак Фиахнай — король Ульстера (ок. 644—647)
 Маэл Кобо мак Крундмайл — архиепископ Армы (877—879)